Ammei oder Ammi steht für:

 Bischofskraut
 Ajowan
 Große Knorpelmöhre